Alskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alskäret, Vörå, Österbotten,  (31 ha)
 Alskäret, Vasa, Österbotten, 
 Alskäret, en del av Herrgårdskäret, Malax, Österbotten, 
 Alskäret (Vårdö, Åland),

Se även
Alskär
Stora Alskär

Robotskapade Finlandförgreningar